Atzbüll steht für:

 Atzbüll (dän. Adsbøl) in der Gemeinde Esgrus im Kreis Schleswig-Flensburg in Schleswig-Holstein
 den deutschen Namen für den Ort Adsbøl in der Kommune Sønderborg in Dänemark